

Persone
 August Anschütz – giurista tedesco
 Gerhard Anschütz – giurista tedesco
 Heinrich Anschütz – attore teatrale austriaco
 Ludwig Anschütz – chimico tedesco
 Ottomar Anschütz – fotografo tedesco
 Richard Anschütz – chimico tedesco

Aziende
 J. G. Anschütz, azienda tedesca produttrice di armi da fuoco per caccia e sport